Schirmer är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adolf Schirmer
 Heinrich Ernst Schirmer
 Herman Major Schirmer
 Johann Theodor Schirmer
 Johann Wilhelm Schirmer
 Marcel Schirmer
 Michael Schirmer
 Rudolf Schirmer
 Wilhelm Schirmer
 Øistein Schirmer

Tyska efternamn
Efternamn som syftar på yrken